

Каратас — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Каратас — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Каратас — станційне селище, Саркандський район, Жетисуська область